Roux (kookkunst), een mengsel van boter en bloem dat gebruikt wordt als basis voor sauzen
Roux (België), een deelgemeente van Charleroi
Émile Roux, Frans microbioloog
Guy Roux, Frans voetbaltrainer
Jean-Paul Roux, Frans historicus
Laurent Roux, Frans wielrenner
Anthony Roux, Frans wielrenner

Zie ook
Le Roux